Wise County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wise County Courthouse (Decatur, Texas), NRHP-ID 76002085
 Wise County Courthouse (Wise, Virginia), NRHP-ID 81000649